Deportivo Anzoátegui Sport Club é um clube de futebol venezuelano.

História 
O clube foi fundado em 2002, tendo subido à primeira divisão em 2007.

Ligações externas 
 Página oficial 

Clubes de futebol da Venezuela
Clubes de futebol fundados em 2002